Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 149001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 grudnia 2001 do 25 października 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

149001-149100

149101-149200

149201-149300

149301-149400

149401-149500

149501-149600

149601-149700

149701-149800

149801-149900

149901-150000

Przypisy 

Lista planetoid 149001-150000